Mike Bennett – rugbista inglese
Mike Bennett – wrestler statunitense